Козиени има више значења:

 Козиени (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Козиени (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Општина Козиени (Бузау), општина у округу Бузау у Румунији